Александр Сергеевич Вуколов — конструктор вооружений, лауреат Государственной премии РФ (2003).

Родился 23 августа 1955 г. в Коломне.

Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана (1978).

С 1978 по настоящее время работает в коломенском КБ машиностроения (ОАО "НПК «КБМ»): конструктор 3 категории, инженер-конструктор 3 категории, инженер-конструктор 2 категории, инженер-конструктор 1-й категории, начальник отдела, начальник отдела — заместитель начальника направления, начальник научно-технического направления — главный конструктор направления по разработке противотанковых ракетных комплексов.

Разработчик боевых частей для противотанковых ракетных комплексов. Под его руководством и при личном участии разработаны и приняты на вооружение:
 единственный в мире всесуточный всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С»,
 многоцелевой ракетный комплекс «Атака-ВН» для боевого вертолета Ми-28Н,
 семейство сверхзвуковых многоцелевых ракет «Атака»,
 модернизированный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ».

Кандидат технических наук (2008).

Лауреат Государственной премии РФ (2003). Заслуженный конструктор РФ (2007). Лауреат премии им. С. И. Мосина (2005). Почётный машиностроитель (2000).

Источники 
 Вуколов Александр Сергеевич